Op 20 november 2001 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. Voor de eerste keer sinds de nieuwe constitutie van Denemarken in 1953 hadden de sociaaldemocraten niet de meeste zetels. Anders Fogh Rasmussen van het centrum-rechtse Venstre werd premier van Denemarken in een coalitie met de Conservatieve Volkspartij, met steun van Dansk Folkeparti.

De coalitie steunde ook op de stemmen van andere rechtse partijen, zoals Dansk Folkeparti, die beter deed dan ooit te voren. De opkomst was 87,1% in Denemarken, 80,0% in de Faeröer en 61,5% in Groenland. Dit zou de laatste coalitie zijn die geleid werd door Venstre tot aan de verkiezingen van 2011.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 2001